Gmina Orange (hrabstwo Black Hawk)
 Gmina Orange (hrabstwo Clinton)